Příjmení Jarůšek nosí více významných osobností:

 Karel Jarůšek (* 1952) – český politik, fotbalista a trenér
 Richard Jarůšek (* 1991) – český lední hokejista
 Vlastimil Jarůšek (* 1965) – český fotbalista

Česká příjmení